Foundas ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Foundas (1924–2010), griechischer Schauspieler
 Taxiarchis Foundas (* 1995), griechischer Fußballspieler